В одиночному розряді тенісного турніру St. Petersburg Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Лариса Нейланд здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Ріттнер 3–6, 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Олена Брюховець (чвертьфінал)
  Наталія Медведєва (2-ге коло)
  Барбара Ріттнер (фінал)
  Ізабель Демонжо (чвертьфінал)

 Лариса Нейланд (переможниця)
 Донна Фейбер (1-ше коло)
 Джо Дьюрі (півфінал)
 Петра Ріттер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Moscow Ladies Open